Le Championnat de squash du British Open féminin 2007 est l'édition 2007 du British Open qui se déroule au National Squash Centre de Manchester du 19 au 24 septembre 2007. Le tournoi est gagné pour la  fois par Rachael Grinham qui bat la  mondiale Nicol David en finale.

Têtes de série

Tableaux

tour de qualification

tour de qualification

Tableau final

Références

Voir aussi 
 British Open
 British Open masculin 2007

féminin 2007
Compétition de squash à Manchester
British Open féminin
Sport en Angleterre en 2007
Sport en septembre 2007